Johann David Passavant – pittore e storico dell'arte tedesco
Passavant – comune francese della Franca Contea
Passavant-la-Rochère –  comune francese della Franca Contea
Passavant-en-Argonne –  comune francese della Champagne-Ardenne
Passavant-sur-Layon –  comune francese dei Paesi della Loira